Otto Erdmann ist der Name folgender Personen:

* Otto Erdmann (Maler) (1834–1905), deutscher Maler
 Otto Erdmann (Pädagoge) (1883–1960), deutscher Pädagoge 
 Otto Erdmann (Filmarchitekt) (1898–1965), deutscher Filmarchitekt
 Otto Linné Erdmann (1804–1869), deutscher Chemiker